Домашний чемпионат Великобритании 1914 () или «Домашний международный чемпионат 1914» () —  тридцать первый розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире одержала сборная Ирландии, для которой это была первая единоличная победа (вторая, включая разделённую с Англией и Шотландией победу 1903 года).

Турнир начался в валлийском Рексеме 19 января, когда сборная Уэльса уступила сборной Ирландии со счётом 1:2. 14 февраля ирландцы сенсационно разгромили англичан в Мидлсбро со счётом 3:0.  28 февраля в Глазго Шотландия сыграла безголевую ничью с Уэльсом. 14 марта Ирландия в Белфасте сыграла с Шотладией вничью 1:1. Два дня спустя в Кардиффе Уэльс уступил Англии со счётом 0:2. В заключительной игре турнира 4 апреля шотландцы в Глазго обыграли англичан со счётом 3:1. Англичане заняли в турнире только третье место, что стало худшим результатом сборной Англии за весь предвоенный период.

Этот турнир стал последним перед началом Первой мировой войны. Следующий розыгрыш Домашнего чемпионата состоялся только в 1919 году.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей

Бомбардиры 
 3 гола
  

 2 гола

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1913/14 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1913/14 на сайте EU-football.info
 Статья о победе сборной Ирландии в 1914 году

1914
Футбол в Англии в сезоне 1913/1914
Футбол в Европе в 1914 году